Шахатуни () — армянская фамилия. Известные носители:

 Шахатуни, Елизавета Аветовна (1911—2011) — советский и украинский ученый. Инженер и авиаконструктор, доктор технических наук, профессор. Лауреат Ленинской премии (1962).
 Шахатуни, Аршо Вагаршакович (1889—1957) — армянский актёр.